Оскар за най-добра поддържаща мъжка роля е една от наградите на филмовата академия на САЩ, връчвани ежегодно на официална церемония. Отличието е въведено за първи път за филмите от 1936 година на деветата церемония по връчване на наградите „Оскар“. Физическото измерение на наградата е добре познатата статуетка на изправен рицар, подпрян на меч, която в категориите за поддържащи роли се връчва от 1943 година. В периода 1936 – 1942 година призьорите са получавали плакет. Първи носител на отличието е актьорът Уолтър Бренан за ролята си във филма Come and Get It на режисьорите Хауърд Хоукс и Уилям Уайлър. В досегашната история са връчени 75 награди на 68 различни актьори. С най-много спечелени отличия е Уолтър Бренан, който получава три пъти наградата. С най-много номинации в категорията (по четири) са Уолтър Бренан, Клод Рейнс, Артър Кенеди и Джак Никълсън.

Носители и номинирани 
Долните таблици показват всички номинирани за наградата актьори по десетилетия. Носителят на приза е на цветен фон.

1930-те

1940-те

1950-те

1960-те

1970-те

1980-те

1990-те

2000-те

2010-те

2020-те 

Рекордьор е Уолтър Бренан с 3 Оскара и 4 номинации. Петима актьори имат по 2 Оскара, от които продължава да играе само Кристоф Валц. От останалите 5 актьора с 4 номинации продължават да играят Джеф Бриджис и Робърт Дювал. И двамата не са печелили наградата.

Вижте също 
 Награди на филмовата академия на САЩ
 Оскар за най-добра мъжка роля
 Оскар за най-добра женска роля
 Оскар за най-добра поддържаща женска роля

Източници 

 Награди на академията – Бази данни (официален сайт)

Външни препратки 
 Oscars.org (официален сайт на Академита)
 Награди на академията – Бази данни (официален сайт)

Награди на филмовата академия на САЩ